Бадибанга () — фамилия конголезского происхождения.

Известные носители:
 Бадибанга, Бени (род. 1996) — бельгийский футболист.
 Бадибанга, Зиги (род. 1991) — бельгийский футболист.
 Бадибанга, Сами (род. 1962) — конголезский политик.